pokrywa – element wiążący konstrukcyjne elementy sprzęgła.
 pokrywa – grupa piór u ptaków. 
 pokrywa – rodzaj listków u niektórych gatunków roślin.
 pokrywa – rodzaj skrzydeł u niektórych gatunków owadów.